Die Hindenburgstraße ist eine Innerortsstraße in Hamburg in den Stadtteilen Winterhude, Alsterdorf und Groß Borstel.

Die Hindenburgstraße beginnt am nördlichen Rand des Hamburger Stadtparks an der Kreuzung der Otto-Wels-Straße mit dem Jahnring.

Sie verläuft geradlinig nahe der Westgrenze der City Nord bis zum Polizeipräsidium, dem U-Bahnhof Alsterdorf und der Güterumgehungsbahn. Sie überquert die Alster mit der Hindenburgbrücke und kreuzt dann den Maienweg, wo sie bis in die 1950er-Jahre endete. Sie wurde später bis zur Alsterkrugchaussee und 1979 bis zur Obenhauptstraße in ein Gewerbegebiet südlich des Hamburger Flughafens verlängert.

Bis zum 16. September 2013 begann die Hindenburgstraße am südlichen Rand des Stadtparks an der Kreuzung mit dem Südring und dem Borgweg. Dieser Abschnitt wurde dann in Otto-Wels-Straße umbenannt.

Mehrere Buslinien des Hamburger Verkehrsverbundes benutzen die Straße.

Namensgebung 
Namensgeber ist der deutsche Generalfeldmarschall und Reichspräsident Paul von Hindenburg.

Auch der Lokstedter Steindamm in den Stadtteilen Eppendorf und Lokstedt hieß Hindenburgstraße. Er wurde jedoch infolge der Umbenennungen nach dem Groß-Hamburg-Gesetz wieder mit seinem ursprünglichen Namen belegt.

Es gab wiederholte Versuche, die Straße umzubenennen, zuletzt im November 2012. Die Bezirksversammlung Hamburg-Nord beschloss am 14. Februar 2013, zumindest den Südteil der Straße in Otto-Wels-Straße umzubenennen.

Einzelnachweise 

Innerortsstraße in Hamburg
Verkehrsbauwerk im Bezirk Hamburg-Nord
Hamburg-Alsterdorf
Hamburg-Groß Borstel
Hamburg-Winterhude
Strasse Hamburg